Ринда — неточна назва суднового дзвона.
 Ринда — зброєносець-охоронець при  великих князях та  царях  Росії XVI - XVII століть;
 Ринда — річка на Кольському півострові
 Ри́нда (також «ри́ндя») — діалектна назва свині. У переносному значенні — «незугарна, недоладна людина»

Див. також 
 Риндя